Gibraltar Premier Division 2015/2016 (även känd som Argus Insurance Premier Division på grund av sponsorskäl) var den 117:e säsongen av högstaligan i fotboll i Gibraltar sedan starten. Tio lag deltog i ligan, en utökning från de två senaste säsongerna som innehållet endast åtta lag, ligan inkluderar samtliga lag från fjolårets säsong samt två uppflyttade lag från Gibraltar Second Division 2014/2015. 

Lincoln Red Imps var inför säsongen de regerande mästarna, vilka återigen blev mästare i Gibraltar. Lincoln Red Imps vann ligan med 76 poäng, 11 poäng före tvåan Europa FC. I och med ligasegern för Lincoln Red Imps kvalificerade man sig för Champions League 2016/2017. Lincoln Red Imps vann även den inhemska cupen (mot Europa FC), vilket gjorde att Europa League 2016/2017-platsen gick till det bästa icke-kvalificerade laget i ligan, vilket var just Europa FC.

Format
Alla lag möte varandra tre gånger, vilket gav 27 matcher var. Laget som slutade på tiondeplats (sist) flyttades ner till Gibraltar Second Division 2016/2017, medan det niondeplacerade laget möte det andraplacerade laget från andra divisionen om en plats i Gibraltar Premier Division 2016/2017.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel
I slutet av säsongen spelade det niondeplacerade laget från Premier Division en match mot det andraplacerade laget i Second Division 2015/2016 i ett kval om en plats i Premier Division 2016/2017.

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Externa länkar
Soccerway.com
Gibraltar Football Association

Referenser

2015 i Gibraltar
2016 i Gibraltar
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016